Ункен () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Зальцбург. 

Входит в состав округа Целль-ам-Зе.  . Официальный код  —  5 06 23.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Франц Энзингер (СДПА) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 17 мест.
 АНП занимает 7 мест.
 СДПА занимает 5 мест.
 АПС занимает 5 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины земли Зальцбург